

Film
Vaudeville – film francese del 1986 diretto da Jean Marboeuf
Vaudeville – film australiano per la televisione del 1992 diretto da Mario Andreacchio

Geografia
Vaudéville – comune francese di 177 abitanti situato nel dipartimento dei Vosgi nella regione della Lorena
Vaudeville – comune francese nel dipartimento della Meurthe e Mosella nella regione della Lorena
Vaudeville-le-Haut – comune francese di 71 abitanti situato nel dipartimento della Mosa nella regione della Lorena

Musica
Vaudeville – è una forma di canzone popolare urbana nata in Francia nel XV secolo
Vaudeville – album di D-Sisive del 2010
Vaudeville Records – etichetta discografica indipendente statunitense

Teatro
Vaudeville – genere teatrale nato in Francia a fine Settecento